Zrinjevac može značiti:

 Zrinjevac, park u centru Zagreba
 Zrinjevac (Osijek), park u Osijeku
 Zrinjevac (Mostar), središnji gradski park u Mostaru